14411 Clérambault – asteroide della fascia principale
 Gaëtan Gatian de Clérambault – psichiatra francese
 Louis-Nicolas Clérambault – organista e compositore francese